Европско првенство у одбојци 2005. је било 24. по реду Европско првенство које се од 17. до 25. септембра одржавало у Хрватској. Титулу је освојила репрезентација Пољске.

Групе

Први круг

Група А - Загреб

Група Б – Пула

Финални круг

5.–8. место 
 Место одигравања: Загреб

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Загреб

1.–4. место 

{| width=95%
|- align=center
|  2° место75п  Италије
| Победник Европског првенства у одбојци за жене 2005. 150п  Пољска2° титула| 3° место75п  Русија
|} 
 Коначан пласман 

 Награде 
 Најкориснији играч:   Дорота Свјењевич

 Најбољи поентер:   Дорота Свјењевич

 Најбољи нападач:   Елена Година

 Најбољи блокер:   Озлем Озчелик

 Најбољи смечер:   Елеонора Ло Бјанко

 Најбољи сервер:   Ала Хасанова

 Најбољи примач:   Гулден Кајалар

 Најбољи либеро: '''  Валерија Коротенко

Спољашње везе 
 Резултати 
 ЦЕВ 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Хрватској
Одбојка у 2005.
Спорт у Загребу
Спорт у Пули